Колесня — название нескольких населённых пунктов:

Россия 
 Колесня — деревня в Судогодском районе Владимирской области.
 Колесня — село в Захаровском районе Рязанской области.
 Колесня — деревня в Нелидовском районе Тверской области.